Валентин Яковенко:
 Яковенко, Валентин Иванович (1859—1915) — русский литератор, издатель, публицист и переводчик, земский статистик; сотрудник ЭСБЕ.
 Яковенко, Валентин Петрович (род. 1945) — украинский инженер и агроном, кандидат экономических наук, народный депутат Украины.